Il toponimo Vyskov, con differenti grafie, può riferirsi a diverse località:

Vyškov, città capoluogo del distretto omonimo
Výškov, comune del distretto di Louny

Vyškov, insediamento di tipo urbano dell'oblast' di Brjansk